De Corgoň Liga 2005/2006 was het dertiende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden tien clubs mee. Deze begon op 16 juli 2005 en eindigde op 31 mei 2006. 

Titelverdediger was FC Artmedia Bratislava, dat de landstitel niet wist te prolongeren en als tweede eindigde in de eindrangschikking, achter MFK Ružomberok. Nieuwkomer FC Nitra wist zich te handhaven en eindigde op de vijfde plaats. FK Matador Púchov degradeerde na zes seizoenen naar de 1. slovenská futbalová liga.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2005
Slowaaks voetbalelftal in 2006

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2005/06